Zabol kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Zabol (provins),

Iran 

 Zābol (kommunhuvudort i Iran), Sistan och Baluchistan, 
 Zabol (flygplats), 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar